Cratere Beer – cratere lunare
 Cratere Beer – cratere su Marte